Villar del Arzobispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar del Arzobispo (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Villar del Arzobispo (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar